Bakić je lahko:
 Bakić, priimek
 Bakić, Slatina - naselje na Hrvaškem